Камета () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Пара. Входит в экономико-статистический микрорегион Камета. Население составляет  120 896 человек на 2010 год. Занимает площадь 3 081,367 км². Плотность населения — 39,23 чел./км².

Праздник города — 24 декабря.

История 
Город основан 24 декабря 1635 года.

Спорт 
Футбольный клуб «Камета».

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 130 868 жителей.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 175.552.954,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.711,03 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,671 (данные: Программа развития ООН).

Административное деление 
Муниципалитет состоит из 9 дистриктов:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Пара